Самофалов Валерій:
 Самофалов Валерій Михайлович (?—2022) — матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни, «Герой України».
 Самофалов Валерій Петрович (нар. 1956) — радянський та український футболіст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок